Die folgende Liste der Länder nach Energieverbrauch pro Kopf sortiert souveräne Staaten und einige abhängige Gebiete nach ihrem totalen primären Energieverbrauch pro Person. Primärenergie bezeichnet in der Energiewirtschaft die Energie vor der Umwandlung in Energieformen für den Endverbrauch (z. B. Strom oder Benzin für den Transport). 

Der gesamte Energieverbrauch umfasst nicht nur Stromerzeugung, sondern auch andere Verbrauchsbereiche wie Transport, Heizen und Haushalte.

Liste 

Länder und abhängige Gebiete sind nach dem Energieverbrauch pro Kopf in Kilowattstunden (kWh) angegeben.

Historische Entwicklung 
Historische Entwicklung des Energieverbrauchs pro Kopf je Kontinent.

Siehe auch 

 Liste der Staaten mit dem höchsten Energieverbrauch
 Liste der Länder nach CO2-Emission pro Kopf

Einzelnachweise 

Energieverbrauch pro Kopf
Energieverbrauch pro Kopf
Energieverbrauch pro Kopf